Еден Азар (1991) — бельгійський футболіст.
 Ілля Азар (1984) — російський журналіст.
 Кіліан Азар (1995) — бельгійський футболіст.
 Торган Азар (1993) — бельгійський футболіст.